Фальсифікація — визначення терміну
 Фальсифікація історії
 Фальсифікація товару
 Фальсифікація цінних паперів
 Фальсифікація результатів виборів
 Фальсифікація мистецького твору

Фальсифікації